Conio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Conio (ort i Italien), Ligurien, Provincia di Imperia, 
 Castra, samhälle, Toscana, Province of Florence, 

Robotskapade Italienförgreningar